Twee gemeenten in Tsjechië
Nepomuk (okres Plzeň-jih), stad in okres Plzeň-jih
Nepomuk (okres Příbram), gemeente in okres Příbram
Heilige
Johannes Nepomucenus (ca. 1350-1393), een veertiende-eeuwse heilige
Voornaam
Johann Nepomuk Hummel, een Oostenrijks componist
Jan Antonín Tadeáš Nepomuk Stamic, een Tsjechisch componist
Jan Nepomuk Vent, een Tsjechisch componist
Informatica
NEPOMUK, een semantisch framework